Franz Egon von Fürstenberg henviser til:

 Franz Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1626-1682) – tysk kirkemand, fyrstærkebiskop af Strasbourg
 Franz Egon von Fürstenberg (1702-1761) – tysk kirkemand, domdekan og generalvikar i Münster
 Franz Egon von Fürstenberg (1737-1825) – tysk kirkemand, fyrstbiskop af Hildesheim og Paderborn
 Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim (1797-1859) – tysk godsejer og politiker
 Franz Egon von Fürstenberg-Herdringen (1818-1902) – tysk godsejer og politiker